San Carlo kan avse:
 
 San Carlo, en by i kommunen Poschiavo som ligger i kantonen Graubünden i Schweiz
 San Carlo Canavese, en ort och kommun i storstadsregionen Turin i regionen Piemonte, Italien
 San Carlo ai Catinari, en kyrkobyggnad i Rom
 San Carlo alle Quattro Fontane, en kyrkobyggnad i Rom
 Teatro di San Carlo, ett operahus i Neapel
 Vanzone con San Carlo, en ort och kommun i provinsen Verbano Cusio Ossola i regionen Piemonte i Italien

Se även 

 San Carlos